«Let the Guilt Go» — песня калифорнийской ню-метал-группы Korn, и второй сингл для их девятого студийного альбома: Korn III: Remember Who You Are. Он был выпущен 26 июля 2010 года. Korn исполнили «Let the Guilt Go» на Lopez Tonight.

Видео 
Премьера видеоклипа «Let the Guilt Go» состоялась второго сентября 2010. Видео начинается с вида изнутри вертолета, который пролетает над полями в городе Бейкерсфилд, с рядом кругов на полях, видимых ниже. В видеоклипе совмещается отснятый материал группы и студентов, которые учатся и издеваются над несколькими футбольными хулиганами колледжа. В ту ночь три ученика ехали по одному из полей урожая, и в этот момент они увидели яркий свет, исходящий с неба. Одна из пассажиров — девушка, покидает автомобиль и входит в яркий свет. Она мгновенно поднимается над землей за момент до того, как свет бросает её обратно на Землю.

На следующий день девушка приезжает в школу, одетая гораздо более вызывающе, что привлекает внимание хулиганов. В классе на девушку обращает внимание один из них, но не замечает, что она тестирует недавно приобретенный телекинез на карандаше, который она затем запускает в изображение того же хулигана. Следующей ночью они отправляются «разглядеть место», где хулиган пытается заполучить девушку силой. Изнутри вспыхивает яркая вспышка света, и видео фокусируется на девушке, откидывающей голову назад от парня, который в тот момент взрывается белым дымом. Девушка выходит из машины и уходит прочь.

Затем видео переходит к финальному снимку поля урожая в ночное время, где есть большой круг со словами «KoЯn III» в центре.

Награды 
Песня была номинирована на Премию «Грэмми» за лучшее метал-исполнение, которая состоялась 13 октября 2010, но проиграла песне «El Dorado» коллектива Iron Maiden.

Позиции в чартах

Участники записи 
 Джонатан Дэвис — вокал
 Джеймс Шаффер — гитара
 Реджинальд Арвизу — бас-гитара
 Рэй Лузье — барабаны
 Росс Робинсон — продюсер

Примечания

Ссылки 
 

Песни Korn
Синглы Roadrunner Records